Flórián Tibor (1908–1986) költő, műfordító
 Flórián Tibor (1919–1990) sakkozó, sportvezető, szakíró
 Flórián Tibor (1938–) röplabdázó
 Flórián Tibor (1973–) labdarúgó (Kispest-Honvéd)